Najevi su naselje u sastavu Općine Marina, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 42 stanovnika.

Znamenitosti 

 kapelica svetog Josipa
 kapelica svete Lucije
 kapelica Srca Isusova

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Marine